

Patronymes 
 La famille Angaran, une famille patricienne de ma République de Venise

Architecture 
 le palais Angaran
 le palais Caotorta Angaran

Homonymie de patronyme italien